Cette liste recense les principaux lacs d'Europe.

Méthodologie 
Les limites de l'Europe, en particulier sa frontière avec l'Asie, ne font pas consensus. La liste ci-dessous recense les lacs compte tenu de la majeure partie des points de vue géographiques, mais précise les éventuels désaccords.

La notion de lac n'est pas totalement bien définie. Par exemple, certaines étendues d'eau, comme l'IJsselmeer, peuvent ne pas être perçues comme des lacs à part entière. D'autres, comme le Saimaa, peuvent être considérées comme un ensemble de bassins. La liste suivante tend à être la plus inclusive possible, mais des précisions sont apportées à chaque fois sur ces cas particuliers.

Afin de limiter la longueur de la liste, seuls les lacs de plus de  sont mentionnés, ainsi que les lacs de moins de 100 km² mais dont la profondeur maximale dépasse 400 m.

Liste

Notes et références

Articles connexes 

 Géographie de l'Europe
 Liste des plus grands lacs du monde classés par superficie
 l'IJsselmeer

Europe de l'Ouest classes par taille